Diese Listen zeigen die Ergebnisse der Wettbewerbe im Langlauf der Männer im Rahmen der Nordischen Skiweltmeisterschaften 1954 in Falun, die im Februar 1954 stattfanden.

15 km 

Datum: 17. Februar 1954, 11 Uhr

Teilnehmer:  121 genannt; 119 gestartet; 117 gewertet;

Quellen 
 1954 VM Falun, Generalprotokoll - Official List of Results, s. 18-21
 FIS 17-02-1954, Offizielle Rangliste, 15 km Langlauf
 Tredobbelt finsk triumf i sprintlangrennet - med gull til Veikko Hakulinen, Sportsmanden (norwegisch) vom 18. Februar 1954, s. 7, in Deichmanske bibliotek, Oslo

30 km 

Datum: 14. Februar 1954

Teilnehmer: 69 genannt; 59 gestartet; 56 gewertet;

"Fun fact":  (1929–2007) war der Vater des Schauspielers Viggo Mortensen.

Quellen 
 1954 VM Falun, Generalprotokoll - Official List of Results, s. 3-4, 16-17
 Sovjet hadde trumfesset - finnene bredden, Sportsmanden (norwegisch) vom 15. Februar 1954, s. 5, in Deichmanske bibliotek, Oslo

50 km 

Datum: 21. Februar 1954

Teilnehmer:  48 genannt; 38 gestartet; 35 gewertet;

Quellen 
 1954 VM Falun, Generalprotokoll - Official List of Results, s. 30
 FIS 21-02-1954, Offizielle Rangliste, 50 km Langlauf
 Kusin tok sin annen gullmedalje - etter nervepirrende opgjør med Hakulinen, Sportsmanden (norwegisch) vom 22. Februar 1954, s. 5, in Deichmanske bibliotek, Oslo

4 × 10 km Staffel 

Datum: 20. Februar 1954

Teilnehmer: 16 Mannschaften gemeldet; 15 gestartet; 15 gewertet;
 Das genannte Startordnung des USA Team ist unbekannt.

Quellen 
 1954 VM Falun, Generalprotokoll - Official List of Results, s. 26-27
 FIS 20-02-1954, Offizielle Rangliste, 4 × 10 km
 Finland forsvarte sin titel i tidenes mest dramatiske stafettoppgjør, Sportsmanden (norwegisch) vom 22. Februar 1954, s. 3.5, in Deichmanske bibliotek, Oslo

Einzelnachweise 

Skilanglauf Manner
Skilanglaufwettbewerb
Sportveranstaltung in Falun
Sportveranstaltung 1954